Cleaveland steht für:

 ursprünglicher Name der Stadt Cleveland

Cleaveland ist der Familienname folgender Personen:

 Parker Cleaveland (1780–1858), US-amerikanischer Mineraloge
 Sarah Cleaveland, britische Tierärztin und Epidemiologin

Siehe auch:
 Cleveland (Begriffsklärung)